Serginho (kleiner Sérgio) ist der Künstlername folgender Personen:

 Serginho (* 1953), brasilianischer Fußballspieler, siehe Serginho Chulapa
 Serginho (Fußballspieler, 1971) (Sérgio Cláudio dos Santos; * 1971), brasilianischer Fußballspieler
 Serginho (Fußballspieler, 1972) (Sérgio Eduardo Ferreira da Cunha; * 1972), brasilianischer Fußballspieler
 Serginho (Fußballspieler, 1974) (Paulo Sérgio Oliveira da Silva; 1974–2004), brasilianischer Fußballspieler
 Serginho (* 1975), brasilianischer Volleyballspieler, siehe Sérgio Santos (Volleyballspieler)
 Serginho (Fußballspieler, 1982) (Sérgio Gabriel da Silva Andrade; * 1984), brasilianischer Fußballtorhüter 
 Serginho (Fußballspieler, 1984) (Sérgio Henrique Francisco; * 1984), brasilianischer Fußballspieler 
 Serginho (Fußballspieler, 1986) (Sérgio Antônio Borges Júnior; 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Serginho (Fußballspieler, 1988) (Sergio Paulo Nascimento Filho; 1988), brasilianischer Fußballspieler 
 Serginho (Fußballspieler, 1990) (Sérgio Ricardo dos Santos Júnior; * 1990), brasilianischer Fußballspieler 
 Serginho (Fußballspieler, 1993) (Sérgio André Pereira Neve; * 1993), portugiesischer Fußballspieler 
 Serginho (Fußballspieler, 1995) (Sérgio Antônio Soler de Oliveira Junior; * 1995), brasilianischer Fußballspieler
 Serginho (Fußballspieler, September 1996) (Sérgio Filipe Ramos Silva; * 1996), portugiesischer Fußballspieler 
 Serginho (Fußballspieler, Oktober 1996) (Sérgio Daniel Sousa Silva; * 1996), portugiesischer Fußballspieler 
 Serginho (Fußballspieler, 2000) (Sérgio Costabile Elia; * 2000), brasilianischer Fußballspieler